Первая Футбольная лига 2008-09 — 17-й сезон Второго дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Вторым дивизионом является Первая Футбольная лига. По результатам сезона в Чемпионат Футбольной лиги выйдут две команды и ещё победитель Плей-офф Первой Футбольной лиги. Четыре команды, занявшие самые низшие места, покинут Первую Футбольную лигу и перейдут во Вторую Футбольную лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Первой лиги 
Клубы, вышедшие в Чемпионат Футбольной лиги
 Суонси Сити
 Ноттингем Форест
 Донкастер Роверс

Клубы, выбывшие во Вторую лигу
 Борнмут
 Джиллингем
 Порт Вейл
 Лутон Таун

В Первую лигу 
Клубы, выбывшие из Чемпионата Футбольной лиги
 Лестер Сити
 Сканторп Юнайтед
 Колчестер Юнайтед

Клубы, вышедшие из Второй лиги
 Милтон Кинс Донс
 Питерборо Юнайтед
 Херефорд Юнайтед
 Стокпорт Каунти

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Турнирная таблица Первой Футбольной лиги

2008
Футбол в Англии в сезоне 2008/2009
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009